Švadlenka může být:

 malá švadlena (krejčí) – pracovnice zabývající se šitím oděvů
 Švadlenka (film) – český film z roku 1936 režiséra Martina Friče
 Švadlenka (příjmení) – české příjmení
 hovorové označení pro obchod s galanterním zbožím a šicími potřebami

…nebo také název vodního toku:

 Švadlenka (potok) – levostranný přítok Vrchlice v okrese Kutná Hora

Související články 
 Švadlena
 Krejčí
 Krejčová